Viktor Tikhonov (hockey sur glace, 1930) (1930-2014) joueur et entraîneur de hockey sur glace
 Viktor Tikhonov (hockey sur glace, 1988) joueur de hockey sur glace

Voir aussi